Nahor, fils de Seroug, un personnage de la Genèse.
 Nahor, fils de Terah, un personnage de la Genèse.